Фарнер — фамилия. Известные носители:
 Фарнер, Марк Фредрик
 Фарнер, Элен